Ljubojević ist der Familienname folgender Personen:

 Divna Ljubojević (* 1970), serbische Sängerin (Sopran)
 Ljubomir Ljubojević (* 1950), serbischer Schachspieler